Febre aftosa humana, o malaltia boca-mà-peu.
 Febre aftosa del bestiar o glossopeda.